Grauschimmel bezeichnet

eine Pilzart, siehe Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea)
eine  Fellfarbe bei Pferden 

Siehe auch